UNStudio (architectenbureau)
 UNStudio Tower